Питчаль-Кы:

Реки
 Питчаль-Кы (приток Каныль-Кы)
 Питчаль-Кы (приток Тольки)

См. также 
 Питчаль-Кыке
 Питчаль-Кикя